Донгтхань — вьетнамские топонимы:
 Донгтхань () — община в уезде Анминь, провинция Кьензянг.
 Донгтхань () — община в уезде Баккуанг, провинция Хазянг.
 Донгтхань () — община в уезде Йентхань, провинция Нгеан.
 Донгтхань () — община в уезде Ламха, провинция Ламдонг.
 Донгтхань () — община в уезде Вутхы, провинция Донгтхань.